A Stoked egy intrumentális dal, Brian Wilson írta a The Beach Boys zenekarnak. Egyben ez volt Brian első csak hangszeres szerzeménye. Az 1963-ban megjelent Surfin' U.S.A. albumon található.

Előadók 

 David Marks - gitár
 Brian Wilson - basszusgitár
 Carl Wilson - gitár
 Dennis Wilson - dobok

Beach Boys-dalok